Löwengrub ist der Name folgender Orte:

 Löwengrub (Traitsching), Ortsteil von Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Löwengrub (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft von St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich